E névvel az Észak-Európában lezajlott katonai konfliktusokat szokták jelölni, résztvevői alapvetően a porosz–lengyel–litván–orosz térség, illetve a Skandináv-félsziget államai:

„Északi háborúk”
 Háromkorona-háború vagy északi hétéves háború (1563–1570)
 Északi háború (1655–60), Svédország (és szövetségesei) háborúja Lengyelország (és szövetségesei) ellen   
 Északi háború (1674–1679) vagy skånei háború vagy svéd–brandenburgi háború (1674–1679) 
 Nagy északi háború (1700–1721), XII. Károly svéd király háborúja az orosz–lengyel–szász–dán koalíció ellen

Kapcsolódó szócikkek 
 A Német Lovagrend háborúi
 Orosz–svéd háborúk
 Svéd–lengyel háborúk
 Téli hadjáratok